A veia tireóidea inferior é uma veia do tórax.

Tireóidea Inferior